Daniël "Danny" Doornbos is een personage van de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage wordt gespeeld door Mike Weerts. Danny is de huidige spits van Heros.

Overzicht 
Danny komt uit Zundert, een plaatsje in Brabant. Danny heeft al snel door dat voetballen zijn hobby is. Als Danny negen is leert hij Renske kennen. Die twee zijn zo gelukkig. Als blijkt dat Danny goed is in voetbal gaat hij betaald voetbal doen. Eerst speelt Danny bij NAC Breda en later voor Heros.

Over het leven van Danny voor Voetbalvrouwen is verder niets bekend.

Seizoen een 
Danny is blij met zijn plek bij Heros, maar Italo moet niet zoveel van Danny hebben. Hoewel Danny zich prima vermaakt als profvoetballer, moet zijn vriendin Renske erg wennen. Ondertussen worden Danny en Renske ongemerkt in de gaten gehouden door camera's. Eerst verdenken ze de buurman voor inbreuk van privacy. Het loopt zelfs uit in een gevecht, waarbij Renske haar ongeboren kindje verliest. Ondertussen is Renskes auto al ontploft en krijgen Danny en Renske een verscheurd voetbalshirt van Danny. Renske en Danny weten niet precies wat ze met de dingen moeten. Wanneer Danny samen met Jeffey aan de bar zit komt Danny tot een conclusie dat Falco, Renskes visagiste, de stalker is. Gelukkig weet Danny op tijd zijn vriendin te redden uit de handen van Falco.

Italo en Danny kunnen na een tijdje steeds beter met elkaar overweg en Italo neemt Danny mee naar illegale gokzalen. Hoewel Danny eerst succes heeft, belandt hij uiteindelijk met duizenden euro's schuld. Maar met behulp van Melanie Woesthoff weten Danny en Renske hun huwelijk te verkopen aan een televisiezender.
Dan is het wel helemaal goed tussen Danny en Renske. Tijdens Danny's vrijgezellenfeest flirt en sjanst Danny wat met een prostituee. Hoewel zij wel meer wilt met Danny, wilt Danny Renske niet teleurstellen. Uiteindelijk geven Danny en Renske elkaar het jawoord, maar na het huwelijk heeft Danny door dat Renske niet meer met hem wil vrijen. Als Danny graag antwoord wil, biecht Renske na een tijdje op dat zij een "soort" van onenightstand heeft gehad. Danny is furieus. Maar met behulp van Jeffrey en Melanie, die dan net hetzelfde hebben meegemaakt, besluit Danny Renske toch nog een kans te geven.

Als dan Arjan overlijdt komt er een nieuwe coach, Harry Reitsma. Helaas voor Danny is er geen plek meer voor hem in de basisopstelling. Wanneer Harry verongelukt wordt Danny teruggezet in de basis.

Seizoen drie 
Aan het begin van seizoen drie ontmoet Danny de mooie Kate. Ze worden al snel verliefd op elkaar en krijgen een relatie. Maar dan krijgt Kate een probleem, hier mag Danny niks van weten. Kate wil het zelf oplossen en dat doet ze dan ook. Danny komt er toch achter en zegt tegen haar dat hij met haar verder wil, maar dan moet ze niks verzwijgen. Dit belooft ze. Wanneer Danny en Kate dan op een feestje komen is Danny een beetje depri. Hij neemt drugs. Kate heeft eerst niks door, maar daarna wel. Ze is woedend en wil pas weer verder met Danny als hij stopt met de drugs. Dit belooft hij. Later vindt Kate toch nog een papiertje, ze is nu echt boos. Danny loopt woedend weg en gaat naar de kroeg. Daar komt hij een beeldschone stewardess tegen. Hij gaat met haar naar bed onder de invloed van drugs. Na die avond sluiten Kate en Danny elkaar weer in de armen. Maar dan zegt het meisje dat Danny haar heeft verkracht. Danny weet er niks van, want hij was onder invloed van drugs. Dan krijgt Kate een filmpje in handen waarop te zien is dat het meisje het zelf wil met Danny. Ze gaan naar haar toe met dit bewijs. Toen was dit opgelost. Kate blijft daarna Danny de hele tijd pesten met dat hij is vreemdgegaan. Danny wordt het zat en zet haar de deur uit. Maar wanneer Kate weg is krijgt hij spijt. Hij rent naar buiten en houdt haar tegen. Er volgt weer een hereniging. Dan gaat Kate zich inzetten voor Ghana. Ze wil daar een schooltje opzetten. Maar precies dezelfde tijd moet Danny voor het voetbal naar Madrid. Hij wil samen met Kate in Madrid gaan wonen. Kate wil dit niet omdat ze naar Ghana gaat. Ze besluiten uit elkaar te gaan, maar wel als vrienden. Op het laatste moment krijgt Danny te horen dat hij niet meer naar Madrid kan, omdat zijn knie te slecht is. Hij besluit op het nippertje om met Kate mee te gaan.

Doornbos, Danny